Пеза, Мюслим (1897—1984, Myslim Peza) — деятель национально-освободительного движения Албании
 Пеза — денежная единица Германской Восточной Африки
 Пеза — река в Костромской области России
 Пёза — река в Архангельской области России

См. также
 Верхняя Пеза